Ла́пин (Ла́пина) — русская фамилия. Известные носители:

Лапин

А—Е 
 
 Лапин, Альберт Янович (1899—1937) — советский военачальник, комкор.
 Лапин, Анатолий Фёдорович (1930—2012) — советский и российский автодизайнер.
 
 
 Лапин, Виктор Фёдорович (1932—2006) — автогонщик СССР.
 
 Лапин, Владислав Андреевич (род. 1996) — российский тхэквондист.
 Лапин, Герасим Ильич (1907—1985) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 Лапин, Григорий Александрович (род. 1987) — российский хоккеист с мячом.

И—Я 
 
 
 Лапин, Константин Кириллович (1914—1971) — русский советский писатель, журналист.
 Лапин, Михаил Александрович (1928—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Лапин, Павел Дмитриевич (1877 — после 1933) — профессор, магистр богословия.
 Лапин, Пётр Иванович (1909—1986) — советский биолог.
 Лапин, Роман Никифорович (1901—1991) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Лапин, Сералы Мунайтбасович (1868—1919) — лидер партии «Шура Улема», востоковед, тюрколог.
 
 Лапин, Трофим Якимович (1913—1981) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Лапин, Феликс Феликсович (род. 1958) — глава администрации городского округа «Город Калининград» (2008—2010).
 Лапин, Франц Иванович (1925 — ?) — советский хоккеист.



См. также 
 Лапинка
 Лапино
 Лапинский
 Дело Лапина